cyrkiel – przyrząd kreślarski
 Cyrkiel – gwiazdozbiór nieba południowego
 cyrkiel (korporacyjny)
 cyrkiel (cerkiel) – przylegający do polany lub hali obszar lasu nienależący do właścicieli tej polany czy hali